Kornblumenblau steht für:
 Kornblumenblau, blauer Farbton
 kornblumenblau, saloppe Bezeichnung für „stark betrunken“
 Kornblumenblau (Lied), deutscher Schunkelwalzer von Gerhard Jussenhoven
 Kornblumenblau (1939), deutscher Film von Hermann Pfeiffer (Schauspieler)
 Kornblumenblau (1989), polnischer Film von Leszek Wosiewicz